Tyuler kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Tyulyar, ort, Quba, 
 Tyuler (ort i Azerbajdzjan), Quba, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar